RPA peut faire référence à :
 , une approximation utilisée en physique,
 Le rayonnement photosynthétiquement actif (RPA ou PAR, de l'anglais ) est l'énergie lumineuse utilisée pour la photosynthèse des plantes ;
 Registre public d'accessibilité pour les établissements recevant du public ;
 Réingénierie des processus d'affaires ;
 Représentant du pouvoir adjudicateur, dans les marchés publics ;
 Remotely Piloted Aircraft : nom retenu par l'organisation de l'aviation civile internationale pour désigner les appareils communément appelés drones ;
 Résidence pour personnes âgées ;
 Protéine de réplication A ;
  ;
 Règles parasismiques algériennes ;
 Régie provinciale autonome de la province de Hainaut ;
 Réacteur parfaitement agité, un modèle de réacteur chimique ;
  : Automatisation des processus robotisés